La « Belle Époque » est une expression née après la Première Guerre mondiale pour évoquer la période antérieure (1890 - 1914) ;
 Belle Époque est un film franco-espagnol réalisé par Fernando Trueba en 1992 ;
 Belle Époque est un feuilleton télévisé français réalisé par Gavin Millar en 1995 ;
 Belle Époque est un groupe de musique disco  ;
 Belle Époque est un groupe français de musique screamo ;
 La Belle Époque film français réalisé par Nicolas Bedos, sorti en 2019.